Die Snookerweltmeisterschaft 2002 fand vom 20. April 2002 bis zum 6. Mai 2002 im Crucible Theatre in Sheffield statt und markierte den Abschluss der Snooker-Saison 2001/02.

Preisgeld 

Insgesamt wurden 1.594.170 £ Preisgeld ausgeschüttet.

Besonderheiten 
 Bei der Weltmeisterschaft 2002 wurden 68 Century Breaks gespielt.
 Stephen Hendry stellte einen neuen Rekord für Finalteilnahmen im Crucible Theatre auf. Für ihn war es das 9. Finale. Der bisherige Rekordhalter war Steve Davis mit acht Finalteilnahmen.
 Steve Davis verpasste zum zweiten Mal in Folge die Qualifikation für die Weltmeisterschaft.

Spielplan

Weblinks 
 BBC Sport Ergebnisse

Einzelnachweise 

2002
Snookerveranstaltung 2002
Billardturnier in Sheffield
Crucible Theatre